Roman Neustädter ( (Roman Nojstedter); Dnyipropetrovszk, Szovjetunió, 1988. február 18. –) orosz-német labdarúgó, a Fenerbahçe SK középpályása. Édesapja, Peter Neustädter szintén labdarúgó volt, a kazak színeket képviselte, mert orosz anya és volgai német apa gyermekeként született a Szovjetunióban, a mai Kazahsztán területén.

Jegyzetek

További információk 
 
 

1988-ban született személyek
Német származású kazakok
Orosz labdarúgók
Német labdarúgók
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 II labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Schalke 04 labdarúgói
A Fenerbahçe labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek